Elisabeth Görgl, nekdanja avstrijska alpska smučarka, * 20. februar 1981, Bruck an der Mur, Avstrija.

Trikrat je nastopila na olimpijskih igrah in leta 2010 osvojila bronasti medalji v smuku in veleslalomu. Sedemkrat je nastopila na svetovnih prvenstvih, prvo medaljo je dosegla leta 2009 z bronom v kombinaciji, uspeh kariere pa leta 2001, ko je postala svetovna prvakinja v smuku in superveleslalomu. V svetovnem pokalu je tekmovala štirinajst sezon med letoma 2003 in 2017 ter dosegla sedem zmag in še 35 uvrstitev na stopničke. V skupnem seštevku svetovnega pokala je bila najvišje na četrtem mestu v letih 2007 in 2011, ob tem je bila dvakrat druga v superveleslalomskem seštevku in enkrat v veleslalomskem ter enkrat tretja v smukaškem seštevku. Leta 2011 je bila razglašena za avstrijsko športnico leta.

Njena mati Traudl Hecher in brat Stephan Görgl sta bila prav tako alpska smučarja.

Rezultati svetovnega pokala

Sezonske lestvice

Top 3

Zmage v evropskem pokalu

Avstrijsko državno prvenstvo

Rezultati svetovnega prvenstva

Rezultati mladinskega svetovnega prvenstva

Rezultati olimpijskih iger

Sklici

Zunanje povezave 
 
 

Avstrijski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Avstrijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Avstrijo
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014